Czarniecki – nazwisko
 członkowie rodziny Czarnieckich herbu Łodzia
 Stefan Czarniecki – hetman
 Jan Czarniecki – miecznik krakowski
 Paweł Czarniecki – rotmistrz i pułkownik królewski
 Stefan Stanisław Czarniecki – pisarz polny koronny od 1671, marszałek sejmu pacyfikacyjnego w 1673, marszałek konfederacji gołąbskiej, starosta kaniowski, radziejowski, brański, lipnicki.
 Krzysztof Czarniecki – dworzanin królewski, starosta chęciński i żywiecki
 Marcin Czarniecki – miecznik czernihowski
 inne osoby noszące nazwisko Czarniecki
 Feliks Czarniecki – psychiatra

Zobacz też 
 Czarnecki